Dyer är ett engelskt efternamn betyder "färgare", som burits av bland andra:

 Alex Dyer
 Amelia Dyer
 Danny Dyer 
 Elisha Dyer 
 Elisha Dyer, Jr.
 Gwynne Dyer
 Hector Dyer
 John Dyer 
 Kieron Dyer 
 Lloyd Dyer
 Mary Dyer
 Natalia Dyer
 Nathan Dyer 
 Reginald Dyer 
 Wayne Dyer

Se även 

 Dyer (auktor)

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken